Caobilla è un nome comune per diversi alberi nativi dei tropici americani e può riferirsi a:

Carapa guianensis
Swietenia humilis